Skoven kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Skoven (Asdal Sogn) – en bebyggelse i Asdal Sogn, Hjørring Kommune
 Skoven (Drejø Sogn) – et areal i Drejø Sogn, Svendborg Kommune
 Skoven (Skoven Sogn) – en bebyggelse i Skoven Sogn (tidligere Draaby Sogn) i Frederikssund Kommune
 Skoven (Fejø Sogn) – en bebyggelse i Fejø Sogn, Lolland Kommune
 Skoven (Gjøl Sogn) – en bebyggelse i Gjøl Sogn
 Skoven (Hals Sogn) – en bebyggelse i Hals Sogn, Læsø Kommune
 Skoven (Hobro Sogn) – en bebyggelse i Hobro Sogn, Mariagerfjord Kommune
 Skoven (Kegnæs Sogn) – en bebyggelse i Kegnæs Sogn, Sønderborg Kommune
 Skoven (Mesinge Sogn) – et areal i Mesinge Sogn, Kerteminde Kommune
 Skoven (Tingsted Sogn) – en bebyggelse i Tingsted Sogn, Guldborgsund Kommune
 Skoven (Torslev Sogn) – en bebyggelse i Torslev Sogn, Frederikshavn Kommune

 Andet
 Skoven (dokumentarfilm fra 1942) – dansk dokumentarfilm fra 1942 instrueret af Theodor Christensen
 Skoven (dokumentarfilm fra 1962) – dansk dokumentarfilm fra 1962 instrueret af Tue Ritzau